Гай Петелий Либон Визол (; IV век до н. э.) — древнеримский политический деятель из плебейского рода Петелиев, консул 360 года до н. э.

Консульские фасты называют преномены отца и деда Гая Петелия — Гай и Квинт. Возможно, Гай был внуком децемвира Квинта Петелия Либона Визола.

Коллегой Гая Петелия по консульству был Марк Фабий Амбуст. Петелию поручили командование в войне с тибуртинцами, но, когда на помощь последним пришли галлы, сенат назначил диктатора — Квинта Сервилия Агалу. Гай Петелий продолжал действовать в землях тибуртинцев, перехватил беглецов после нанесённого им Сервилием поражения и загнал их в ворота Тибура вместе с войском, вышедшим им на помощь.

По окончании войны диктатор воздал хвалу обоим консулам и перед сенатом, и перед народным собранием и уступил им всю честь победы. Петелий получил двойной триумф — над галлами и тибуртинцами, что вызвало насмешки со стороны последних.

Примечания 

Петелии